

Toponyme
 Reimerswaal, commune de fusion récente située en Zélande (Pays-Bas)
 Reimerswaal, ancienne ville de Zélande, disparue sous les eaux à la fin du Moyen Âge

Bataille
 Bataille de Reimerswaal

Patronyme
 Marinus van Reymerswale, peintre néerlandais